

Pessoas
Booker Pittman
Eliana Pittman

Localidades

Pittman (Flórida)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos